Юниверсити-Парк:

* Юниверсити-Парк — название населённого пункта, основанного на базе центрального кампуса Университет штата Пенсильвания.
 Юниверсити-Парк — статистически обособленная местность, расположенная в округе Майами-Дейд (штат Флорида, США).